Чесапик има више значења:
 Чесапик
 Чесапик (Мисури)
 Чесапик (Западна Вирџинија)
 Чесапик (Охајо)